

Geografia
 Burgess – villaggio del Missouri
 Burgess – comunità non incorporata della Carolina del Sud
 Argillite di Burgess – giacimento del Canada
 Burgess Hill – località dell'Inghilterra

Personaggi immaginari
 Jesus Burgess – personaggio del manga e anime One Piece

Persone 
 Annie Burgess – ex cestista papuana naturalizzata australiana
 Anthony Burgess – scrittore, critico letterario e glottoteta britannico
 Ben Burgess – ex calciatore irlandese
 Bradford Burgess – cestista statunitense
 Cameron Burgess – calciatore australiano
 Colin John Burgess – batterista australiano
 Derrick Burgess – ex giocatore di football americano statunitense
 Don Burgess – direttore della fotografia statunitense
 Donald Burgess – ex pistard britannico
 Dorothy Burgess – attrice statunitense
 Edgar Burgess – canottiere britannico
 Ernest Burgess – sociologo canadese
 Frank Burgess – cestista e giudice statunitense
 Greg Burgess – ex nuotatore statunitense
 Guy Burgess – agente segreto britannico
 Harry Burgess – calciatore inglese
 Herbert Burgess – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Ian Burgess – pilota automobilistico britannico
 Jeremy Burgess – ingegnere australiano, capo tecnico di varie scuderie motociclistiche
 Jordan Burgess – ex pallavolista statunitense
 Linda Burgess – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Luke Burgess – ex rugbista a 15 australiano
 Michael C. Burgess – politico statunitense
 Paul Burgess – astista australiano
 Sally Burgess – mezzosoprano, attrice e regista teatrale sudafricana
 Thomas Burgess – nuotatore e pallanuotista inglese
 Tim Burgess – cantante britannico
 Tituss Burgess – attore e cantante statunitense
 Wilma Burgess – cantante statunitense

Altro
 Burgess Park – parco pubblico a Londra